El término estereotipia puede referirse a:

 una modalidad de impresión, estereotipia (impresión);
 los comportamientos repetitivos y ritualizados de personas y animales, estereotipia (comportamiento).